Енвер Петровци (Приштина, 28. фебруар 1954) је југословенски и албански филмски и позоришни глумац.

Улоге 

|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1970.е▲
|-
| 1975. || Синови (ТВ филм) || Колумбо
|-
| 1979. || Ти међутим стојиш на великој реци (ТВ филм) || /
|-
| 1979. || Кур пранвера вонохет || /
|-
| 1979. || Јутарњи диск џокеј (ТВ филм) || /
|-
| 1979. || Слом (ТВ серија) || Слободан, Жикин син

|- style="background: Lavender; text-align:center; "

| colspan="4" |1980.е▲
|-
| 1980. || Кад пролеће касни || /
|-
| 1981. || Седам секретара СКОЈ-а (ТВ серија) || Јосип Колумбо
|-
| 1982. || Венеријанска раја (ТВ кратки филм) || Странац Лутер
|-
| 1982. || Руски Уметнички експеримент (ТВ филм)|| /
|-
| 1982. || Кројачи џинса (ТВ филм) || Асим
|-
| 1982. || Бунар (кратки филм) ||
|-
| 1983. || Степенице за небо || Предраг Вучковић
|-
| 1983. || Дани Авној-а (ТВ мини серија) || /
|-
| 1984. || Лазар || /
|-
| 1984. || Опасни траг || Професор Ћемаил
|-
| 1985. || Двоструки удар (ТВ филм) || Булат
|-
| 1986. || Врење (ТВ филм) || Раде Вујовић - Лихт
|-
| 1987. || Увек спремне жене || Раша
|-
| 1987. || Соба 405 (ТВ серија) || /
|-
| 1987. || Живот у гробљанској (ТВ филм) || Марковић - васпитач у затвору
|-
| 1987. || Резервисти (ТВ филм) || /
|-
| 1987. || Бољи живот: Новогодишњи специјал (ТВ филм) || Флоријан Трајковић
|-
| 1988. || За сада без доброг наслова || Шеф полиције
|-
| 1988. || Дечји бич (ТВ филм) || Раде Пајић „Пера”
|-
| 1988. || Ортаци || Џон Смит Фицџералд Петровци
|-
| 1988. || Манифесто || Краљ
|-
| 1988. || Нека чудна земља || Самостални инспектор
|-
| 1988. || Чувари магле || /
|-
| 1989. || Хајде да се волимо 2 || Омер
|-
| 1989. || Обична прича (ТВ филм) || /
|-
| 1989. || -{Forbidden Sun}- || Лт Јонидес
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1990.е▲
|-
| 1989 1990. || Специјална редакција (ТВ серија) || Бектеши 
|-
| 1990. || Глуви барут || Урош
|-
| 1990. || Секс — партијски непријатељ бр. 1 || Дрндаћ
|-
| 1990. || Станица обичних возова || Брицо
|-
| 1990. || Народни посланик (ТВ филм) || Секулић - Полицијски писар
|-
| 1990. || Мигјени (ТВ филм)|| Мигјени
|-
| 1990. || Источно од истока || /
|-
| 1991. || Круг (кратки филм)|| /
|-
| 1991. || Бољи живот (ТВ серија) || Флоријан Трајковић
|-
| 1991. || Празник у Сарајеву || Калаја
|-
| 1991. || Дјелидба (ТВ филм)|| Туфко Ћук
|-
| 1991. || Апис (ТВ филм) || Тамничар
|-
| 1992. || Проклета је Америка || Пантић
|-
| 1992. || Булевар револуције || Командир милиције
|-
| 1993. || Лакши случај смрти (ТВ филм) || Рељин отац
|-
| 1994. || Некрологји || /
|-
| 1995. || Удри јаче манијаче (кратки филм)|| /
|-
| 1998. || Стршљен || Салих
|-
| 1998. || Три палме за две битанге и рибицу || Скочајић
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |2000.е▲
|-
| 2000. || Горски вијенац (ТВ филм) || Скендер Ага
|-
| 2001. || -{Kur shpirti ndërron jetë}- || /
|-
| 2003. || Луле те куке, луле те зеза || Нан Големи
|-
| 2005. || -{Lost Son}- (кратки филм)|| /
|-
| 2006. || Анатема || Пуковник Лилић
|-
| 2007. || Духови Сарајева || Специјални гост
|-
| 2008. || Секретет || Меро
|-
| 2009. || Гомарет е куфирит || /
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |2010.е▲
|-
| 2010. || -{The War Is Over}- || 
|-
| 2012. || Агнус Деи ||
|-
| 2013. || Будва на пјену од мора (ТВ серија) || Добросав Перовић - „Бонини”
|-
| 2013. || -{O sa mirë}- (ТВ серија) || Дрејтори
|-
| 2014. || -{The Hero}- || /
|-
| 2014. || Топ је био врео || Сакиб
|-
| 2015. || Отац || Адем
|-
| 2016. || Браћа по бабине линије || Грујица
|-
| 2016. || 192 (ТВ серија)|| Агим
|-
| 2016. || Село гори, а баба се чешља (ТВ серија) || Грујица
|-
| 2017. || Бисер Бојане || професор Агрон
|-
| 2017. || Сенке над Балканом || жандар Радивоје
|-
| 2018. || -{Enemy of the House}- || /
|-
| 2020 — 2022. || Клан (ТВ серија)  || Марко, шеф ДБЕ
|}

Референце

Спољашње везе 
 

Рођени 1954.
Албански глумци
Југословенски глумци
Глумци из Приштине
Албанци у Србији